Shari kan syfta på:

Japan 
1 Shari, Hokkaido, kommun, Hokkaido prefektur, Shari,

Kongo-Kinshasa 
2 Shari (vattendrag i Kongo-Kinshasa),